Esistono più comuni francesi con questo nome:

Touffréville.
Touffreville.